Prva nogometna liga 2022/2023 – 32. edycja drugiej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Chorwacji. Bierze w niej udział 12 drużyn, które w czasie sezonu rozegrają 33 kolejki.

Format 
W lidze występuje 12 zespołów grających ze sobą trzykrotnie, a więc najpierw w systemie „każdy z każdym”, a następnie po dodatkowym meczu z każdą drużyną według określonego schematu. Rozegranych zostanie 198 spotkań, najwyżej sklasyfikowana drużyna uzyska awans do Hrvatskiej nogomentej ligi, ostatnia spadnie do Drugiej nogometnej ligi, a przedostatnia rozegra baraż o utrzymanie z jej wicemistrzem.

Drużyny

Rozgrywki

Tabela

Lider kolejka po kolejce

Miejsca po danych kolejkach 

Podkreśleniem wyróżniono miejsce zajmowane przez drużynę, która rozegrała mniej meczów niż przeciwnicy, natomiast kursywą tę, która rozegranych meczów ma więcej.

Wyniki

Przypisy 

2022 w piłce nożnej
2023 w piłce nożnej
2022 w Chorwacji
2023 w Chorwacji